Смитфилд () ― район, расположенный в центре Лондона, часть района Фаррингдон, западного округа Лондонского сити, Англия. Главная улица этого района ― Уэст-Смитфилд.

В этом районе расположен ряд городских учреждений, таких как госпиталь Святого Варфоломея, Чартерхаус и Ливрейные компании. Мясной рынок Смитфилда датируется 10 веком и в настоящее время является единственным оставшимся оптовым рынком Лондона, работающим непрерывно со средневековых времен. В этом районе также находится старейшая сохранившаяся большая церковь Святого Варфоломея, основанная в 1123 году нашей эры.

Смитфилд был свидетелем многих казней еретиков и политических мятежников на протяжении веков, а также шотландского рыцаря сэра Уильяма Уоллеса и Уота Тайлера, лидера крестьянского восстания, среди многих других религиозных реформаторов и инакомыслящих.

Рынок Смитфилд, здание крытого рынка II класса, было спроектировано викторианским архитектором сэром Горацием Джонсом во второй половине 19 века и является архитектурной особенностью этого района. Некоторые из его первоначальных помещений вышли из употребления в конце 20-го века и оказались под угрозой сноса. Публичное расследование Лондонской корпорации в 2012 году получило широкую поддержку плана восстановления города, направленного на сохранение исторической идентичности Смитфилда.

Галерея

Примечания

Ссылки

Районы Лондона